Il doppio del torneo di tennis BMW Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Davis Adams e John-Laffnie de Jager che hanno battuto in finale Maks Mirny e Nenad Zimonjić 6-4, 6-4.

Teste di serie 
 Davis Adams /  John-Laffnie de Jager (campioni)
 Wayne Black /  Andrew Kratzmann (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2000
ATP Tour 2000